Ковдо́р (от саам. «змея») — город в Мурманской области России, административный центр Ковдорского района (муниципального округа).

География 
Ковдор — самый западный город региона, расположенный на берегу озера Ковдоро.

Климат 
Преобладает континентальный климат. Зимы морозные и продолжительные. Лето короткое и прохладное.

Среднегодовое количество осадков — 609 мм.

История 
В 1933 году в районе нынешнего города Ковдора Константином Кошицем, главой отряда Ленинградского геологического треста, было открыто месторождение железной руды. Промышленная добыча слюды началась уже в 1934 году. Строительство железнодорожной ветки Пинозеро—Ковдор завершилось к июню 1941 года. Геологические исследования Ковдорского железорудного месторождения, прерванные Великой Отечественной войной, возобновились сразу же после её окончания.

С 1 июня 1953 началось строительство горно-обогатительного комбината и будущего города. Эта дата вошла в историю как день рождения Ковдора.

В 1956 году этот населённый пункт был преобразован в посёлок городского типа (рабочий посёлок), а 20 сентября 1965 года Ковдор получил статус города.

Население 

Половой состав
Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 18820 человек, из них 8720 мужчин (46,3 %) и 10100 женщин (53,7 %).

Экономика 
В городе развитая инфраструктура: гостиница, спортивный комплекс с плавательным бассейном, горнолыжная и лыжная трассы, санаторий-профилакторий, культурные и образовательные учреждения, краеведческий музей. 

Основные виды экономической деятельности, представленные в Ковдорском районе — добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, розничная торговля, транспорт и связь. Градообразующее предприятие — «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», разрабатывающий железорудное Ковдорское месторождение (входит в Еврохим). Другое крупное предприятие города, «Ковдорслюда», в настоящий момент находится в стадии банкротства.

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов» город включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Туризм 
В городе ежегодно 22 декабря проходит празднование Гиперборейского Нового года, направленное на развитие туризма.

Достопримечательности 
 «Ковдорский районный краеведческий музей»;
 Мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья»;
 «Городской Дворец культуры»;
 «Централизованная библиотечная система»;
 «Детская школа искусств»;
 Приход Храма Успения Пресвятой Богородицы.

Средства массовой информации 
 Общественно-политическая газета «Ковдорчанин»
 Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания „Север“», телеканал «КовдорСКИТ Плюс»

Радиостанция 
Всего в городе 4 радиостанции:
 88,6 — Радио Звезда
 89,3 — Дорожное радио
 104,9 — Авторадио
 107,0 — Европа Плюс

Города-побратимы 
  Салла
  Хапаранда

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа 
 Карта Ковдора 
 Телепрограмма «КовдорСКИТ» 
 Информационный портал г. Ковдор 
 [culture.wikireading.ru/72865 «Железо, слюда, апатиты и россыпи судеб людских…» Прошлое и настоящее в заполярном индустриальном городе]
 Над пропастью в Ковдоре. Спасет ли руда Заполярье 

Города Мурманской области
Населённые пункты Ковдорского района
Районные центры Мурманской области
Бывшие посёлки городского типа Мурманской области